Гаванная улица:
В России:
 Гаванная улица — улица в Зеленогорске (Санкт-Петербург)

На Украине:
 Гаванная улица — улица в Мариуполе
 Гаванная улица — улица в Одессе